Suratman ist der Nachname von:

 P.C. Suratman, indischer Physiker und Ingenieur
 Tono Suratman (* 1952), indonesischer Offizier

Siehe auch:
 Suratman-Zahl